Рябых — русская фамилия. Известные носители:
 
 Рябых, Виктор Николаевич — российский гандбольный тренер.
 Рябых, Кирилл Филиппович — российский тяжелоатлет.
 Рябых, Леонид Дмитриевич (1928—2007) — советский учёный-фармаколог.
 Рябых, Николай Алексеевич (род. 2001) — белорусский футболист.
 Рябых, Николай Павлович (1910—1943) — Герой Советского Союза.
 Рябых, Пётр Георгиевич (1923—1993) — Герой Советского Союза.
 Филипп (Рябых) (род. 1977) — священнослужитель Русской православной церкви.